Rzymskokatolicka metropolia halicka
 Greckokatolicka metropolia halicka
 Prawosławna metropolia halicka